Яновиц — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:
 Яновиц, Гундула (род. 1937) — австрийская певица (сопрано) немецкого происхождения.
 Яновиц, Тама (род. 1957) — американская писательница-романистка.

Смотри также: 
 Яновцы
 Янович
 Яновичи (значения)